Вера Александровна Портнягина (17.05.1928, Каинск, Новосибирская область — 02.10.2005, Боярка, Киевская область) — советский и украинский учёный-химик, заслуженный изобретатель СССР.

Биография 
Окончила химический факультет Киевского университета (1950) и аспирантуру на кафедре органической химии (1953).

Младший научный сотрудник (1953), старший научный сотрудник (1958), руководитель лаборатории химического синтеза (1965—1990) Киевского НИИ фармакологии и токсикологии.

Кандидат (1954), доктор (1972) химических наук. Заслуженный изобретатель СССР (1988) и УССР (1978). Награждена медалями «За доблестный труд» (1970), «За трудовую доблесть» (1976), «Ветеран труда» (1979).
 
Получила 70 авторских свидетельств, в том числе числится 5 зарубежных патентах. Соавтор препаратов Унитиол, Оксатиол, Пиримидант, Алокс, Изамбен, Амизон.

Источники 
 ПОРТНЯГІНА Віра Олександрівна  
 Портнягіна Віра Олександрівна  

Химики СССР
Химики Украины